Смуравьёво-2 (также Любимец) — посёлок в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав Добручинской волости Гдовского района.

География 

Находится в северной части региона, в зоне хвойно-широколиственных лесов, у реки Черма, на расстоянии примерно в 12 км к северо-востоку от города Гдова, административного центра района. К западу от посёлка находится деревня Любимец, по которому также именуют посёлок и военный городок.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с относительно коротким тёплым летом и продолжительной, как правило, снежной зимой. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −8°С, температура самого тёплого (июля) — +17,4°С. Среднегодовое количество осадков — 684 мм.

История 
В октябре 2014 года 68 объектов Минобороны РФ были переданы в собственность Добручинской волости. Её депутаты решили передать имущество муниципальному району.

Население 

Численность населения посёлка составляла в 1989 году — 2526 человек, в 2002 году — 1858 человек, в 2009 году — 1341 человек.

Инфраструктура 
Действовал военный городок и аэродром Смуравьёво при военной части.

Транспорт 
Автомобильный транспорт.

Ссылки 
 Сайт Гдовского района. Добручинская волость
 Карта Псковской области. Л.5 Гдовский район Атлас Псковской области
 Смуравьёво. Оставленные | НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района